

Codici 
 ZV – codice vettore IATA di Air Midwest

Altro 
 zV – simbolo dello zeptovolt
 ZV – simbolo dello zettavolt
 ZV – targa automobilistica del distretto di Zvolen (Slovacchia)